Germa (motorfiets), historisch Nederlands motorfietsmerk
 Germa (plaats), plaats in Libië